Мусорка может означать:
 Му́сорка — место временного хранения мусора.
 Мусо́рка — село в Ставропольском районе Самарской области.
 Мусо́рка — река в России, протекает по Вологодской области.
 Мусо́рка — река в Свердловской области России.
 Мусо́рка — река в Самарской области России.
 Мусорка, Сельское поселение Мусорка — муниципальное образование в Ставропольском районе Самарской области.